Dos diferentes destructores japoneses han recibido el nombre :

 El Teruzuki de la Clase Akizuki de 1942, hundido ese mismo año.
 El Teruzuki (DD-162) de la Clase Akizuki de 1960, activo desde ese año hasta 1993.

Nombres de buques de guerra de Japón